:

 Ace of Spades, album du groupe de heavy metal britannique Motörhead sorti en 1980 ;
 Ace of Spades, chanson tirée de cet album ;
 Ace of Spades, jeu vidéo sorti en 2011.